Список хет-триков Кубка европейских чемпионов

Список хет-триков

Галерея

См. также 
 Список хет-триков Лиги чемпионов УЕФА

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Всё о Лиге Чемпионов: История. Статистика. Факты.
 По пятибалльной системе

Х
Списки хет-триков в футболе